Джорджтаун може да се отнася за:
 Градове
 Джорджтаун (Бахамски острови)
 Джорджтаун, столица на Гвиана
 Джордж Таун, административен център на отвъдморската територия на Великобритания Кайманови острови.
 В Съединените щати
 Джорджтаун (Айдахо)
 Джорджтаун (Вирджиния)
 Джорджтаун (Кентъки)
 Джорджтаун (Колорадо)
 Други
 Джорджтаун (Вашингтон), квартал на Вашингтон, Съединените щати, и съкратено - намиращият се там университет.
 Джорджтаун (Възнесение), столица на Остров Възнесение